Grotte de Zeus désigne plusieurs grottes qui font référence à une grotte mythologique dans laquelle Zeus aurait été élevé :

 Grotte de Zeus (Mont Ida)  sur l'île de Crète ;
 Grotte de Psychro sur l'île de Crète ;
 , à Aydın en Turquie.